Исаак Семёнович Брук (8 ноября 1902, Минск, Российская империя — 	6 октября 1974, Москва, СССР) — советский учёный в области электротехники и вычислительной техники, член-корреспондент АН СССР (28.01.1939), действительный член Академии артиллерийских наук (11.04.1947), доктор технических наук (1937)

Биография 
Родился  года в семье служащего табачной фабрики. С августа 1920 года — студент МВТУ. Дипломную работу защищал по регулированию асинхронных двигателей в каскадной схеме. С мая 1925 года — научный сотрудник Государственного экспериментального электротехнического института. С сентября 1925 года по февраль 1926 года проходит срочную службу в РККА стрелком 3-й отдельной истребительной эскадрильи. С марта 1926 года — научный руководитель группы машино-аппаратного отдела Всесоюзного энергетического института. В 1927—1934 годах принимал участие в составлении «Технической энциклопедии» под редакцией Л. К. Мартенса, автор статей по тематике «электротехника». С июня 1929 года — старший инженер Технического управления Всесоюзного электротехнического объединения. С сентября 1930 года — начальник центральной заводской лаборатории Харьковского электромеханического завода и консультант Харьковского турбогенераторного завода. С 1932 года — заведующий бюро расчётов турбогенераторов Харьковского турбогенераторного завода. С 1934 года — начальник технического отдела Московского завода электромашин Электрокомбината.

С марта 1935 года по август 1956 года — научный сотрудник, руководитель лаборатории энергетических систем Энергетического института АН СССР имени Г. М. Кржижановского. Одновременно с 1938 года — по совместительству декан электромеханического факультета Института усовершенствования инженеров Наркомата машиностроения СССР в Москве. С июня 1956 года — директор Лаборатории управляющих машин и систем Академии наук СССР. С сентября 1958 года — директор Института электронных управляющих машин Академии наук СССР (с 1962 года — Госплана СССР). С сентября 1963 года — научный консультант Института электронных управляющих машин Академии наук СССР.

Умер 6 октября 1974 года в Москве. Похоронен на Введенском кладбище (уч. 23).

Научная деятельность 
Специалист в области устойчивости параллельной работы электрических систем. Автор более 40 научных трудов и более 30 изобретений. В 1932-1934 гг. разработал машину для испытания турбинных дисков. Тема докторской диссертации «Продольная компенсация линий электропередач». 

С 1935 года работал в Энергетическом институте АН СССР, где с 1948 года Брук вёл работы по электронным ЦВМ и управлению с применением средств вычислительной техники. 4 декабря 1948 года Государственный комитет Совета министров СССР по внедрению передовой техники в народное хозяйство зарегистрировал за номером 10475 изобретение И. С. Бруком и Б. И. Рамеевым цифровой электронной вычислительной машины. В 1950-1951 гг. под руководством И. С. Брука была создана ЭВМ М-1, первая в мире ЭВМ, в которой все логические схемы были выполнены на полупроводниках. 

Занимался теорией специальных обмоток, асинхронным пуском синхронных машин, изобрёл магнитное бесконтактное реле. Руководил разработкой теории, принципов построения и применения управляющих вычислительных машин. Под его руководством создана серия (М-1, М-2, М-3) быстродействующих электронно-вычислительных машин.

Труды 
 Машина для интегрирования дифференциальных уравнений. M.-Л: АН СССР, 1941. 44 с.; 
 Таблицы и графики функций Чаплыгина для газовых течений со сверхзвуковой скоростью. М.: НИИ МАП, 1948. 40 с. (соавторы Франкль Ф. И. и Турбович И. Т.); 
 Перспективы применения управляющих машин в автоматизации. М.: АН СССР, 1956.17 с.; 
 Быстродействующая вычислительная машина М-2. М.: Гостехиздат, 1957. 228 с. (соавторы Карцев М. А., Александриди Т. М., Князев В. Д. и др.); 
 Дальние передачи переменного тока. М.: АН СССР, 1958. 259 с. (соавторы Зубков П. И., Крюков А. А. и др.); 
 Цифровая техника и вычислительные устройства. М.: АН СССР, 1959. 186 с.; 
 Применение цифровых вычислительных машин в экономике. Транспортная задача линейного программирования. М.: АН СССР, 1962.68 с.; 
 Автоматическая цифровая вычислительная машина (АЦВМ)// Известия ААН. Вып. 12,1949 г. С. 86-115; 
 Устройство для наземного испытания системы автоматического управления реактивными снарядами в условиях, приближающихся к действительности // Сборник докладов ААН. 1949. Вып. V; 
 Машина и организм (О моделях организмов, рассматриваемых в кибернетике) // Знание-сила. 1956. № 7. С. 37-38; 
 Электронный дифференциальный анализатор Энергетического института им. Г. М. Кржижановского Академии наук СССР //Автоматика и телемеханика. Т. 17. № 13.1956. С. 217-227 (соавтор Леонов Н. Н.);  
 Быстродействующая электронная вычислительная машина М-2 // Электричество. 1956. № 9. С. 14-23; 
 Человек и машина (О путях развития современной автоматики) // Техника-молодёжи. 1957. № 1. С. 1-5; 
 О задачах в области автоматизации управления режимом энергосистем и перспективах применения вычислительной техники. (Доклад на конференции по автоматизации 10 ноября 1956 года) // Электричество. 1957. № 12. С. 31-34; 
 Малогабаритная универсальная цифровая электронная вычислительная машина М-3 // Электричество. 1958. № 1. С. 49-54 (соавторы Матюхин Н. Я. и Белынский В. В.); 
 О динамических моделях энергосистем // Электричество. 1958. № 2. С. 19-22; 
 Регулируемые реакторы для дальних электропередач // Электричество. 1958. № 7. С. 14-19; 
 Применение автоматических цифровых вычислительных машин для выполнения проектных работ // Известия Академии наук СССР. Отделение технических наук. Энергетика и автоматика. 1959. № 3. С. 141-150; 
 О динамических моделях энергосистем // Электричество. 1962. № 1. С. 85-89.

Награды 
 орден Трудового Красного Знамени (10.06.1945, 1953, 1972)
 медали

Семья 
Сын - Брук Борис Исаакович, 1938-2002

Племянник — Гачев, Георгий Дмитриевич.

Примечания

Литература 
 
 
 
 ЦАМО РФ, учётно-послужная карта; 
 Архив РАН. Ф. 411. Оп. 4а. Д. 298. Л. 1-70 (личное дело).

Ссылки 
 
 
 Филинов Е. Н., Прохоров Н. Л. Исаак Семёнович Брук и его школа.
 Н. Дубова.  История компьютера — Исаак Брук

Академики Академии артиллерийских наук
История компьютерной техники
Персоналии:История компьютерной техники
Члены-корреспонденты АН СССР
Выпускники МГТУ
Сотрудники ИНЭУМ
Похороненные на Введенском кладбище